Olympische Medaillengewinner aus Österreich: Die folgenden Athleten haben bei Olympischen Spielen Medaillen für Österreich errungen.

Bis 1918 traten Athleten aus Österreich-Ungarn für Österreich, Ungarn oder Böhmen an.



Hinweise 
Möglich ist etwa durch Vorsortieren anderer Spalten:
 Sortieren der erfolgreichsten Sportler: Bronze → Silber → Gold → Gesamt (unter Umständen jeweils zweimal klicken)
 Daraufendendes Sortieren nach Sportart gibt eine Erfolgsliste je Sportart

Medaillengewinner

Olympische Sommerspiele

Olympische Winterspiele

Weblinks 
 Österreichisches Olympiamuseum
 

!Medaillengewinner
Osterreich